The Masquerade Overture — пятый студийный альбом британской группы Pendragon, выпущенный в 1996 году. Был переиздан в 2005 году лейблом Snapper Music.

Список композиций 
 The Masquerade Overture (3:03)
 As Good As Gold (7:15)
 Paintbox (8:39)
 The Pursuit Of Excellence (2:37)
 Guardian Of My Soul (12:41)
 The Shadow (9:55)
 Masters Of Illusion (12:51)
 As Good As Gold (edit) (3:27)
 Masters Of Illusion (edit) (3:33)
 Schizo (6:59)
 The King Of The Castle (The Shadow part 2) (4:45)

Участники записи 
 Nick Barrett — вокал, гитара
 Peter Gee — бас-гитара
 Fudge Smith — барабаны
 Clive Nolan — клавишные

Приглашённые музыканты 
 Tracy Hitchings, Tina Riley, Anthony Plowman, Gwen Ross, Simon Clew — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы прогрессивного рока